Gminy w USA:
 Wirt – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
Gminy w USA:
 Wirt (ang. Wirt Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
 Wirt (ang. Wirt Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wirt (ang. Wirt County) – w stanie Wirginia Zachodnia